

Geografia 
 Corea del Sud
 Rocce di Liancourt – piccole isole del mar del Giappone
 Francia
 Cantone di Liancourt – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Clermont
 Liancourt – comune nella regione dell'Alta Francia
 Liancourt-Fosse – comune nella regione dell'Alta Francia
 Liancourt-Saint-Pierre – comune nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld-Liancourt – politico, imprenditore, nobile e finanziere francese